Sant’Angelo – rione Rzymu

Miejscowości we Włoszech 
 Castel Sant’Angelo
 Città Sant’Angelo
 Monte Sant’Angelo
 Mosciano Sant’Angelo
 Sant’Angelo a Cupolo
 Sant’Angelo a Fasanella
 Sant’Angelo a Scala
 Sant’Angelo all’Esca
 Sant’Angelo d’Alife
 Sant’Angelo dei Lombardi
 Sant’Angelo del Pesco
 Sant’Angelo di Brolo
 Sant’Angelo di Piove di Sacco
 Sant’Angelo in Lizzola
 Sant’Angelo in Pontano
 Sant’Angelo in Vado
 Sant’Angelo Le Fratte
 Sant’Angelo Limosano
 Sant’Angelo Lodigiano
 Sant’Angelo Lomellina
 Sant’Angelo Muxaro
 Sant’Angelo Romano
 
 Villa Sant’Angelo